Mała Papirusowa Przełączka (słow. Vyšné Čierne sedlo) – przełęcz w południowo-zachodniej grani Czarnego Szczytu w słowackich Tatrach Wysokich
 Czarny Przechód (słow. Vyšné Čierne sedlo, Horné Čierne sedlo, Čierne sedlo) – przełęcz w południowej grani Kołowego Szczytu w słowackich Tatrach Wysokich